Кристиан Димитров:
 Димитров, Кристиан Стефанов (род. 1992) — болгарский боксёр, член национальной сборной Болгарии по боксу.
 Димитров, Кристиан Трайчев (род. 1997) — болгарский футболист, защитник хорватского Хайдука и национальной сборной Болгарии по футболу.